Een maalderij is een industrieel bedrijf waar men graan maalt met mechanische aandrijfkracht. Dit kan gaan om:
korenmolen, een klassieke molen zoals een windmolen waar men graan maalt: 
maalderij (gemotoriseerd), een moderne maalderij: een plaats waar men met behulp van een elektro- of dieselmotor graan maalt
 Maalderij De Nieuwe molen (dieselmotor)
 De Maalderij (Groessen) (elektromotor)
Overige
 Maalderij (Amstelveen), een straat in Amstelveen